Аріянська вежа (Белз)
 Аріанська вежа (Войцехув)
 Аріанська вежа-каплиця (Тихомель)